Ке́вин-Пьер Лафра́нс (; ) — гаитянский футболист французского происхождения, защитник футбольного клуба «Стомиль» (Катокопиас) и сборной Гаити.

Клубная карьера 
Лафранс, чьи родители являются иммигрантами из Гаити, родился во французском городе Бонди и начал играть в футбол в возрасте шести лет. Его первым клубом был американский клуб «Торси». В 2007 году он перешёл в чешскую команду «Баник», с которой подписал контракт на полгода обучения в академии. 10 мая 2008 Лафранс дебютировал в матче против «Тескома Злин» (0:1), выйдя на замену на 80-й минуте. В сезоне 2007/2008 команда заняла последнее место в таблице и вылетела во второй дивизион.

Хорошая игра Лафранса в первой части сезона Второй лиги привела к его аренде на полгода в клуб высшего дивизиона «Славия Прага». Следующий сезон Кевин снова провёл во втором дивизионе Чехии в качестве игрока «Баника». В сезоне 2011/2012 Лафранс отправился на правах аренды в «Викторию Жижков». 28 августа 2011 футболист забил свой первый гол в чемпионате Чехии в матче против «Сигмы» (2:2). В конце турнира «Виктория» заняла последнее место в таблице, вылетев во второй дивизион.

24 августа 2013 года гаитянец заключил контракт с клубом чемпионата Польши «Видзев». 31 августа Лафранс дебютировал за новый клуб в матче против «Ягеллонии» (1:1). Осенью защитник забил два гола и два автогола в чемпионате Польши. 25 ноября Лафранс и Левон Айрапетян были переведены в резерв. Однако с приходом нового тренера защитник вернулся в основной состав команды.

17 июля 2014 года Лафранс перешёл в клуб Первой лиги Польши «Медзь». 23 августа 2014 года Лафранс дебютировал за новую команду в матче против клуба «Сандецья». Перед началом сезона 2015/2016 Лафранс был переведён в резерв и провёл за клуб всего один матч в Кубке Польши. 19 февраля 2016 года перешёл в другой клуб Первой лиги «Хробры». В том же году подписал контракт с клубом чемпионата Кипра АЕЛ. Вместе с клубом он принял участие в квалификации Лиги Европы 2017/2018, где забил трижды в шести матчах. В 2019 году Лафранс стал игроком кипрского клуба «АПОЭЛ».

Карьера в сборной 
Благодаря двойному гражданству Лафранс дебютировал в сборной Гаити 18 ноября 2010 года в товарищеском матче с Катаром (1:0). Первый гол в составе сборной Кевин забил 6 сентября 2011 года в матче против Кюрасао в отборе на Чемпионат мира 2014 (2:4). В составе сборной был вызван на Золотой кубок КОНКАКАФ 2013, Золотой кубок КОНКАКАФ 2015 и Кубок Америки 2016.

Голы за сборную

Статистика

Примечания 

Футболисты Гаити
Игроки сборной Гаити по футболу
Игроки ФК «Баник» Мост
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Медзь»
Игроки ФК «Хробры Глогув»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК АЕК Ларнака
Игроки ФК «Докса» Катокопиас